Danny Boffin – ex calciatore belga
 Henri M.J. Boffin – astronomo belga
 Ruud Boffin – calciatore belga